Johannes Kromayer ist der Name folgender Personen:

* Johannes Kromayer (Theologe) (1576–1643), deutscher Theologe und Schulreformator
 Johannes Kromayer (Historiker) (1859–1934), deutscher Historiker